Az 1979-es női kosárlabda-világbajnokságot Dél-Koreában rendezték 1979. április 29. és május 13. között. A tornát az amerikai válogatott nyerte.

A világbajnokságra kijutott a Szovjetunió, Kína, Csehszlovákia, Bulgária és Jugoszlávia is, azonban a Dél-Koreában rendezett eseményeken nem vettek részt. Helyettük Franciaország, Olaszország, Hollandia, Bolívia és Malajzia szerepelt.

Lebonyolítás 
A 12 csapatból az Egyesült Államok a csoportmérkőzések során nem vett részt, automatikusan a döntő csoportkörbe került. A maradék 11 csapat két négyes és egy hármas csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a végeredményt. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a döntő csoportkörbe. A harmadik és negyedik helyezettek egy másik helyosztó csoportkörbe kerültek.

A döntő csoportkörben, valamint a helyosztó csoportkörben ismét körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A két csoport végeredménye lett a világbajnokság végeredménye.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 8–12. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források 
 
 
 

Világbajnokság N
1979